Ежова, Елена:
 Ежова, Елена Ивановна (1793—1853) — артистка Петербургской императорской труппы, оперная певица.
 Ежова, Елена Игоревна (род. 1977) — российская волейболистка.